Akbulut is een Turkse achternaam en kan verwijzen naar: 
Selman Akbulut, Turks wiskundige
Ural Akbulut, Turkse professor in chemie
Yıldırım Akbulut, Turks politicus
Yusuf Akbulut, Syrisch-orthodoxe priester
Akbulut (Eldivan), dorp in het Turkse district Eldivan